Simina steht für:

 Ana Simina Kalkbrenner, geb. Grigoriu (* 1981), kanadisch-deutsche Techno-DJ
 Simina (Vulkan), Vulkan in der Region Kamtschatka